Caron steht für:

 ein diakritisches Zeichen (ˇ), siehe Hatschek
 Caron et Cie, französischer Automobilhersteller

Caron oder Le Caron ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe-Philippe Caron (1843–1908), kanadischer Politiker
 Alain Caron (* 1955), kanadischer Jazz-Bassist
 Albert von Caron (1853–1933), deutscher Landwirt und Bodenbakteriologe, Enkel von Jean Marie Caron
 Amy Caron (* 1984), Skateboarderin aus Long Beach, Kalifornien
 Antoine Caron (1521–1599), französischer Maler des Manierismus
 Christine Caron (* 1948), französische Schwimmerin
 David Caron (1952–2018), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Élise Caron (* 1961), französische Sängerin und Schauspielerin
 Firminus Caron (um 1430–nach 1480), franko-flämischer Komponist
 François Caron (um 1600–1673), französischer Kaufmann
 Gilles Caron (1939–1970), französischer Fotojournalist
 Giuseppe Caron (1904–1998), italienischer Europapolitiker und Vizepräsident der EWG-Kommission
 Hipólito Boaventura Caron (1862–1892), brasilianischer Maler und Dekorateur
 Jean-François Caron (* 1957), französischer Politiker (Europe Écologie-Les Verts), Bürgermeister von Loos-en-Gohelle
 Jean Marie Caron (1786–1830), französisch-deutscher Knopffabrikant, Großvater von Albert von Caron
 Jennifer Caron (* 1978; auch Jenny Caron), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Jordan Caron (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Louis Le Caron (1534–1613), französischer Jurist, Philosoph und Schriftsteller
 Leslie Caron (* 1931), französische Tänzerin und Schauspielerin
 Lucien Caron (1916–1984), französischer Rugby-Union-Spieler
 Maxence Caron (* 1976), französischer Schriftsteller, Philosoph  und Musikwissenschaftler
 Michault le Caron (um 1390/1395–zwischen 1448 und 1458; genannt Michault Taillevent), französischer Poet
 Mike Caron (* 1971), US-amerikanischer Regisseur
 Pascal Caron (* 1972), kanadischer Bobfahrer

 René-Édouard Caron (1800–1876), kanadischer Politiker
 Roger Caron (1938–2012), kanadischer Bankräuber und Autor
 Ron Caron (1929–2012), kanadischer Eishockeyspieler und -manager
 Sébastien Caron (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Simon Caron-Huot (* 1984), kanadischer theoretischer Physiker
 Stéphan Caron (* 1966), französischer Schwimmer
 Willy Caron (1934–2010), niederländischer Opernsänger

Siehe auch:
 Carron